Макко́й () — ирландская и шотландская фамилия. Известные носители:
 Маккой, Гарри (1889—1937) — американский актёр.
 Маккой, Гертруда (1890—1967) — американская актриса.
 Маккой, Джеймс Рассел (1845—1924) — правитель острова Питкэрн из рода Маккой.
 Маккой, Джордж (род. 1948) — британский писатель.
 Маккой, Карл (род. 1963) — британский музыкант, фронтмен группы Fields of the Nephilim.
 Маккой, Керри (род. 1974) — американский борец вольного стиля.
 Маккой, Марк (1961) — американский легкоатлет.
 Маккой, Мэтт (род. 1958) — американский актёр.
 Маккой, Сильвестр (род. 1943) — шотландский актёр.
 Маккой, Тони (род. 1974) — североирландский жокей.
 Маккой, Трэви (род. 1981) — вокалист альтернативной хип-хоп группы Gym Class Heroes.
 Маккой, Уолтер (род. 1958) — американский легкоатлет, спринтер.
 Маккой, Фредерик (1817—1899) — британский палеонтолог и зоолог.
 Маккой, Хорас (1897—1965) — американский писатель и сценарист.
 Маккой, Эрик (род. 1997) — игрок в американский футбол.

См. также 
 Леонард Маккой
 Настоящая Маккой
 Вражда Хаттфилдов и Маккоев
 Маккей

Примечания